est une expression en anglais signifiant « sur scène ». Elle peut faire référence à :

 , EP de Kate Bush sorti le  ;

 , album de Bill Perkins sorti en 1956 ;
 On Stage, comic strip de Leonard Starr publiée de 1957 à 1979, renommé Mary Perkins, On Stage en 1961 ;
 , album d'Elvis Presley sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Johnny Hallyday sorti le  ;
 , album de Loggins and Messina sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , téléfilm néerlandais de Marcel Hensema et Jurriaan Vriezen diffusé en 2005.